Erik Rosenkrantz kan syfta på flera personer, bland andra:

* Erik Rosenkrantz (1519-1575) till Valsøgård, Arreskov och Kjærstrup, danskt riksråd
 Erik Rosenkrantz (1612-1681) till Rosenholm, danskt gehejmeråd
Erik Rosenkrantz, (cirka 1584–cirka 1637), hertig över södra Halland